Fychan ist der Name folgender Personen:

 Gruffydd Fychan († 1289), Lord von Powys
 Madog Fychan († 1269), Lord von Powys Fadog
 Maelgwn Fychan († 1257), Lord von Is Aeron
 Owain Fychan († 1187), Fürst von Powys Fadog